Shirley Fry e Doris Hart hanno battuto in finale Louise Brough e Margaret Osborne 6-3, 13-11.

Teste di serie 

 Louise Brough /  Margaret Osborne (finale)
 Shirley Fry /  Doris Hart (Campionesse)

 Barbara Scofield /  Betty Rosenquest (semifinali)
 Beverly Baker /  Nancy Chaffee (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1951